Výraz humbuk odkazuje na osobu nebo předmět, který klame, nebo se chová způsobem, který je klamný, nepravdivý, nebo neupřímný, podvodný, nebo v žertu matoucí. Termín byl poprvé popsán v angličtině v roce 1751 jako součást studentského slangu. V češtině je rovněž synonymem pro (zpravidla neopodstatněný) rozruch.

Tento výraz je též velmi často používán v hráčské komunitě, nejvíce v e-sportu – tzv. HYPE! A také v počítačové hře DotA 2. 

Název Humbuk může označovat:

 Humbuk (povídka) ( Le Humbug) – povídka francouzského spisovatele Julese Verna ze sbírky povídek Včera a zítra (1910, Hier et demain)
 Humbuk (hudební skupina) – česká hudební skupina